

Sigle 
 Nuovo Catasto Terreni
 Neo Culture Technology

Musica 
 NCT – gruppo musicale sudcoreano e cinese.

Codici 
 NCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nicoya Guanacaste (Costa Rica)